Kisi steht für:

 Kisi (Volk), ein Bantu-Volk in Tansania
 Kisi (Sprache), eine Bantu-Sprache in Tansania
 Kisi, eine Ethnie in Guinea, Sierra Leone und Liberia (Westafrika), siehe Kissi (Volk)
 Kisi, eine Atlantische Sprache in Guinea, Sierra Leone und Liberia (Westafrika), siehe Kissi (Sprache)
 Kisi (Nigeria), eine Stadt in Oyo (Bundesstaat), Nigeria
 Kisi, Rebsorte

KISI steht für
 die Kiewer Nationale Universität für Bauwesen und Architektur, früher: Kyiv Civil Engineering Institute (Russisch: Киевский инженерно-строительный институт, КИСИ)
 KISI – God’s singing kids, eine katholische Bewegung mit ökumenischem Auftrag

Siehe auch:
 Kissi
 Khizi

Abkürzung